Hetúmidas ou hetoumidas, também conhecidos como Casa de Lampron (por causa do castelo de Lampron) foram os governantes do Reino Arménio da Cilícia entre 1226 e 1373. Hetoum I, o fundador da dinasta, ascendeu ao trono ao se casar com a rainha Isabel da Armênia, que havia herdado o trono do pai.

Reis hetúmidas da Armênia

Ligações externas 

 

Reis armênios da Cilícia
Casas reais
Famílias reais